Совреме́нник — человек (или другой объект), находящийся в том же времени.

Журналы 
 «Современник» — журнал (1836—1846; 1847—1866).
 «Современник» — российский журнал (1911—1915).
 «Современник» — советский журнал о журналистике (1922—1925).
 «Современник» — литературный журнал русской эмиграции, издававшийся в Торонто (1960—1980).
См. также Наш современник — советский и российский журнал (с 1964).

Издательство 
 «Современник» — советское издательство, основанное в Москве (1970).

Театры 
 «Современник» — советский и российский театр, действующий в Москве с 1956 года.
 «Современник» — эстрадный театр одного актёра (1927—1935), в котором выступал В. Н. Яхонтов.

Кинотеатры 
 «Современник» — кинотеатр в г. Иванове.
 «Современник» — кинотеатр в г. Магнитогорске.
 «Современник» — кинотеатр в г. Санкт-Петербурге.
 «Современник» — кинокомплекс в г. Пензе.

Примечания